Portabilidade pode significar:
 Portabilidade (informática) - No contexto da informática, a portabilidade de um programa de computador refere-se à característica das aplicações serem executáveis (ou facilmente recompiladas) em outras plataformas além daquela de origem;

 Nas telecomunicações, a portabilidade de números telefónicos é um processo ou grupo de processos que permitem que um cliente de um prestador de serviço transite para outro prestador mantendo o mesmo número de telefone;

 Nos serviços de saúde, a portabilidade de carências dos planos de saúde permite levar consigo as carências de outros planos já cumpridas pelo cliente.

Desambiguação